Тимберлејк има више значења:
 Тимберлејк (Вирџинија)
 Тимберлејк (Охајо)
 Џастин Тимберлејк